Paronychocamptus är ett släkte av kräftdjur. Paronychocamptus ingår i familjen Laophontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Paronychocamptus